Oxiran bezeichnet:

 Ethylenoxid nach dem Hantzsch-Widman-System
 nach derselben Nomenklatur Epoxide